Boitron, commune française de l'Orne
 Boitron, commune française de Seine-et-Marne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France